Die Rückmeldezahl (RMZ) ist ein im Rettungsdienst mehrerer deutscher Bundesländer benutzter Zahlencode. Er gibt den Zustand eines Patienten zum Zeitpunkt des Eintreffens eines Rettungsmittels wieder und gilt als Instrument der Qualitätssicherung im Rettungsdienst.

Geschichte 
Ausgehend von einem Entwurf des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst im Main-Kinzig-Kreis wurde dieses Hilfsmittel ab 2005 zur Qualitätssicherung im Bundesland Hessen verbindlich eingeführt. Durch einen Erlass des hessischen Sozialministeriums werden (Verdachts-)Diagnosen im Rettungsdienst durch ein festgelegtes Schema kategorisiert. Dadurch soll die Qualitätssicherung in diesem Bereich verbessert werden.

Aufbau 
Die RMZ besteht aus einem neunstelligen Zahlencode, der sich aus der sogenannten Rückmelde-Indikation (RMI, dreistellig: Grunderkrankung bzw. das Verletzungsmuster) und dem Rückmelde-Code (RMC, sechsstellig: Zustand des Patienten bei Eintreffen des Rettungsmittels) zusammensetzt.

Abänderungen 
Teilweise haben Landkreise unterschiedliche RMZ eingeführt; so gibt es z. B. im Main-Kinzig-Kreis eine zusätzliche Ziffer für die Altersstufe des Patienten und eine Ziffer für die Reihenfolge des Eintreffens (1 = 1. Fahrzeug an der Einsatzstelle, 2 = 2. Fahrzeug an der Einsatzstelle etc.). Zusätzlich wurde dort 2007 eine weitere Ziffer für das Gewicht des Patienten eingeführt.

Für die Koordinierungsstelle für Sekundäreinsätze des Landes (KST); bei der Feuerwehr Frankfurt am Main wurden für die RMI 700er-Zahlen eingeführt.

In Bayern wurde die RMZ am 1. April 2007 für Notarzteinsätze eingeführt, hier hat sie fünf Stellen.

Verfahren 
Jedes Rettungsmittel gibt zum Einsatzende bzw. nach dem Einsatz der Leitstelle die RMZ an.

Alle am Einsatz beteiligten Rettungsmittel geben eine eigene RMZ an, denn möglicherweise hat sich der Zustand des Patienten in der Zeit zwischen Eintreffen Rettungswagen und Eintreffen Notarzt spontan verändert oder z. B. durch Maßnahmen des Rettungsdienstes verbessert – der Notarzt findet bei seinem Eintreffen also möglicherweise einen anderen Zustand vor. Kommen beide Rettungsmittel gleichzeitig an, werden sich die RMZ natürlich nicht wesentlich unterscheiden.

Kodierung Rückmelde-Indikation (RMI) 

 ROSC – Return of spontaneous circulation (Wiederkehr eines Spontankreislaufs)

Kodierung Rückmelde-Code (RMC)

Literatur 
 W. Lenz, M. Luderer, G. Seitz, M. Lipp: Die Dispositionsqualität einer Rettungsleitstelle. In: Notfall & Rettungsmedizin, 2000, 3, S. 72–80, .
 A. Reineke, W. Lenz, A. Hackstein: Rückmeldezahlen im QM-System Leitstelle. In: H. Möcke, H. Marung, S. Oppermann (Hrsg.): Praxishandbuch Qualitäts- und Risikomanagement im Rettungsdienst. MWV, Berlin 2013, S. 209–213, ISBN 978-3-941468-73-3.

Weblinks 
 RMZ als App bei Google Play
 RMZ als App bei iTunes
 IVENA eHealth PZC-Suche als App bei iTunes

Rettungsdienst
Biostatistik